ППРУ-1 «Овод-М-СВ» (индекс ГРАУ — 9С80, по классификации НАТО — Dog Ear) — советский и российский подвижный пункт разведки и управления подразделений ПВО тактического звена.

История создания 

Решением комиссии при Совете Министров СССР 31 марта 1971 года официально было задано начало разработки подвижного пункта разведки и управления для подразделений ПВО мотострелковых и танковых полков. Тактико-технические требования были разработаны в ГРАУ. Головным предприятием по ОКР «Овод-М-СВ» был назначен НИИ «Стрела». Руководил работами Смирнов Ю.К.

В декабре 1976 года опытный образец был отправлен на Донгузский полигон, где до июня 1977 года проходил государственные испытания. Во время испытаний выявились несущественные замечания и в целом работа машины была признана удовлетворительной. Данные моделирования и учений говорили о том, что применение ППРУ-1 позволит намного эффективнее производить управление средствами ПВО тактического звена, чем через батарейный командирский пункт ПУ-12.

Серийное производство 

Приказом министра обороны СССР 28 мая 1978 года машина 9С80 «Овод-М-СВ» была принята на вооружение советской армии. Серийное производство ППРУ-1 было налажено на Марийском машиностроительном заводе.

Описание конструкции 

В состав экипажа 9С80 входят 5 человек:
 Командир зенитного дивизиона (начальник ПВО);
 Начальник пункта управления;
 Механик-водитель;
 Радиотелефонист;
 Оператор.

Основная функция ППРУ-1 заключается в управлении действиями полковых зенитно-ракетных батарей, в состав которых могут входить следующие боевые единицы: ЗСУ-23-4 «Шилка», 9К31М «Стрела-1М», 9К35 «Стрела-10», 2К22 «Тунгуска». Кроме координации действий самоходных боевых единиц, 9С80 способен обеспечивать управление переносными зенитно-ракетными комплексами 9К34 «Стрела-3» и 9К38 «Игла».

В перечень основных организационных возможностей ППРУ-1 входит:
 Передача донесений о боевой готовности подчинённых ПВО;
 Организация противовоздушной обороны для прикрытия войск и объектов;
 Передача донесений о боевых действиях;
 Ведение воздушной разведки;
 Приём команд с командного пункта от старшего начальника;
 Оценка воздушной обстановки;
 Анализ состояния и результатов боевых действий средств ПВО;
 Постановка задач и выдача целеуказаний войскам ПВО;
 Взаимодействие и оповещение прикрываемых подразделений;
 Обеспечение безопасности полётов дружественной авиации.

Средства связи и наблюдения 

Для выполнения поставленных задач 9С80 оснащён РЛС кругового обзора с запросчиком опознавания «свой-чужой», аппаратурой телекодовой связи для передачи данных РЛС, а также двумя радиостанциями Р-123МТ и Р-111.

Ходовая часть 

Машина «Овод-М-СВ» размещена на шасси лёгкого бронированного тягача МТ-ЛБу.

Специальное оборудование 

В состав специальных средств ППРУ-1 входят:
 Система жизнеобеспечения;
 Индикатор кругового обзора и планшет для отображения данных;
 Имитатор целей для тренировок и моделирования;
 Курсопрокладчик;
 Аппаратура отображения состояния и наличия боекомплекта у подчинённых средств ПВО полка;
 Буссоль;
 Гирокурсоуказатель;
 Визир ориентирования.

Модификации

9С80-1 «Сборка» 

ППРУ-1М — модернизированная версия 9С80. Из улучшений: повышенная помехозащищённость РЛС, обновлённый метод определения «свой-чужой», также введена совместимость с пунктом управления начальника ПВО дивизии и радиолокационными станциями типа 9С18 «Купол». Расширены возможности обмена данными по каналам телекодовой и радиосвязи.

9С80М «Сборка-М» 

Модернизация ППРУ-1М.

9С80М1 «Сборка-М1» 

Дальнейшая модернизация ППРУ-1М.

9С80М1-2 «Сборка-М1-2» 

Новейшая модернизация ППРУ-1, впервые представлена в 2007 году на московском авиакосмическом салоне МАКС-2007. Является последней пятой модификацией ППРУ-1. Основная функция ППРУ-1М-2 заключается в управлении действиями полковых зенитно-ракетных батарей, в состав которых могут входить следующие боевые единицы: ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4», 9К35М2 «Стрела-10М2», 9К35М3 «Стрела-10М3», 2К22М1 «Тунгуска-М1». Кроме координации действий самоходных боевых единиц, 9С80М1-2 способен обеспечивать управление переносными зенитно-ракетными комплексами 9К32М «Стрела-2М», 9К34 «Стрела-3», 9К310 «Игла-1» и 9К38 «Игла».

При отражении одиночных и сосредоточенных ударов с воздуха ППРУ-М1-2 выдаёт целеуказания и обеспечивает обнаружение целей. Может выступать в роли командного пункта в составе зенитно-ракетного дивизиона, при этом может управлять тремя командными пунктами батарей ПВО типа 9С80М1, 9С80М1-2 и ПУ-12.

Оценка машины 

По результатам применения 9С80 было выявлено, что использование ППРУ-1 увеличивает количество своевременно обрабатываемых целей, действующих на высотах до 100 м, на 75 %, на 25 % сокращается математическое ожидание числа обстрелянных дружественных целей, на 7,5 % повышается математическое ожидание числа обстрелянных вражеских целей, снижается средний расход боеприпасов на 4..5 % на каждую сбитую цель, повышается интенсивность обстрела воздушных целей на 15..20 % при централизованном управлении.

Примечания

Ссылки 

Подвижный пункт разведки и управления ППРУ-1 Овод (Опубликовано в Пнд, 09/08/2010) 
Подвижный пункт разведки и управления Сборка-М (Опубликовано в Пнд, 09/08/2010) 

Бронетехника по алфавиту
Радиолокационные станции
Бронетехника СССР
МТ-ЛБу